Манес Шпербер (; , Заблотов, Галиция, Австро-Венгрия, ныне Ивано-Франковская область, Украина, — , Париж, Франция) — немецкий и французский писатель, эссеист, социальный психолог.

Биография 
Родился в хасидской семье Давида Шпербера и Йетты Хегер, в 1916 году перебравшейся в Вену. Там Шпербер примкнул к молодёжному социал-демократическому движению «Хашомер-Хацаир». Учился у Альфреда Адлера до разрыва с ним в 1932 году; в 1926 году Шпербер опубликовал монографическое эссе об учителе.

В 1927 году Шпербер переехал в Берлин, вступил в Коммунистическую партию. Профессор психологии и социологии в Берлине (1928—1933). С приходом гитлеровцев к власти был лишён кафедры, посажен в тюрьму, но вскоре освобождён как гражданин Австрии. Выехал за границу — в Югославию, а в 1934 году — в Париж. В 1937 году вышел из рядов коммунистической партии. В 1939 году опубликовал в Париже на немецком языке антитоталитаристские эссе «Анализ тирании», «Тоталитарное государство».

После оккупации Парижа германскими войсками укрывался вместе с семьёй в городке Кань в Приморских Альпах, в свободной зоне, а в 1942 году перевёз семью в нейтральную Швейцарию. В 1945 году вернулся в Париж, работал в издательстве.

Похоронен на кладбище Монпарнас.

Литературное творчество 
Известен цикл романов Шпербера «Как слеза в океане» (1949—1955, опубл. 1961), автобиографическая трилогия «Все прожитые дни» (1974—1977).

Сочинения 
 Charlatan und seine Zeit (1924)
 Alfred Adler — Der Mensch und seine Lehre — Ein Essay (1926)
 Zur Analyse der Tyrannis (1939, Essay)
 Wie eine Träne im Ozean (1961)
 Der verbrannte Dornbusch (1949)
 Tiefer als der Abgrund (1950)
 Die verlorne Bucht (1955)
 Die Achillesferse (1960)
 Zur täglichen Weltgeschichte (1967)
 Alfred Adler oder Das Elend der Psychologie (1970)
 Leben in dieser Zeit (1972)
 Wir und Dostojewski: eine Debatte mit Heinrich Böll u.a. geführt von Manès Sperber (1972)
 Zur Analyse der Tyrannis. Das Unglück, begabt zu sein. Zwei sozialpsychologische Essays (1975)
 All das Vergangene
 Die Wasserträger Gottes (1974)
 Die vergebliche Warnung (1975)
 Bis man mir Scherben auf die Augen legt (1977)
 Individuum und Gemeinschaft (1978)
 Sieben Fragen zur Gewalt (1978)
 Churban oder Die unfaßbare Gewißheit (1979)
 Der freie Mensch (1980)
 Nur eine Brücke zwischen gestern und morgen (1980)
 Die Wirklichkeit in der Literatur des 20. Jahrhunderts (1983)
 Ein politisches Leben — Gespräche mit Leonhard Reinisch (1984)
 Geteilte Einsamkeit — Der Autor und seine Leser (1985, Essay)
 Der schwarze Zaun (1986)

Публикации на русском языке 
 Как слеза в океане. М.: Художественная литература, 1992.
 Напрасное предостережение. Киев: Гамаюн, 2002.

Награды 
Большая литературная премия Баварской академии изящных искусств (1971), премия Георга Бюхнера (1975), Большая государственная литературная премия Австрии (1977), Премия мира немецких книготорговцев (1983).

Примечания

Литература 
 Manès Sperber: Leben und Werk. Frankfurt/Main: Stroemfeld, 2003
 Isler R. Manès Sperber. Zeuge des 20. Jahrhunderts. Eine Lebensgeschichte. Aarau: Sauerländer & Cornelsen, 2004
 Patka M.G. Manès Sperber — ein politischer Moralist. Wien: Jüdisches Mus. d. Stadt Wien, 2006

Ссылки 
 Биография в фотографиях (нем.)
 (нем.)
  (нем.)
 Линки

Писатели Германии
Писатели Франции
Эссеисты Франции
Эссеисты Германии
Коммунисты Германии
Похороненные на кладбище Монпарнас
Члены Коммунистической партии Германии
Эссеисты по алфавиту
Ха-шомер ха-цаир
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Члены Баварской академии изящных искусств